Aenus (Thracië), een oude Thracische polis
 Inn (rivier) (Latijns: Aenus)